Mattan oder Matan bezeichnet

 Mattan, einen männlichen Vornamen

 Taur Matan Ruak (* 1956) osttimorischer General und Politiker, Präsident Osttimors

Familienname
 Nico Mattan, belgischer Radrennfahrer
 Walter Schulz-Matan (1889–1965), deutscher Maler des Magischen Realismus

Orte
 eine Ortschaft in Israel, siehe Matan (Israel)
 eine philippinische Insel, siehe St. Lazarus